Bučina steht für:

 Bučina (Butschina), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Bučina (Kvilda) (Buchwald), Ortsteil von Kvilda, Okres Prachatice, Tschechien
 Bučina (Kohlwald), Abteilung im tschechischen Teil des Kohlwalds
 Bučina, Ortsteil der Gemeinde Vranov u Čerčan, Okres Benešov, Tschechien
 Bučina, Ortsteil der Gemeinde Oravská Lesná in der Slowakei
 Malá Bučina (Kleinbutschin), Ortsteil von Velvary, Okres Kladno, Tschechien
 Velká Bučina (Großbutschin), Ortsteil von Velvary, Okres Kladno, Tschechien
 Buchschachtelberg (Bučina), 973 m hoher Berg im Erzgebirge bei Johanngeorgenstadt
 Bučina (Isergebirge) (Buchenwald), 868 m hoher Berg im Isergebirge nahe der Gebrochenen Talsperre
 Bučina (Duppauer Gebirge) (Buchkoppe), 578 m hoher Berg bei Karlsbad, Tschechien